VRP steht als Abkürzung für:

 Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung, deutsche Partei (1926–1933)
 Vanuatu Republican Party, Partei in Vanuatu, siehe Parlament von Vanuatu
 vehicle routing problem, eine Variation des Problems des Handlungsreisenden mit zusätzlichen Einschränkungen
 vario-resistance-pressure, ein Atemtherapiegerät, siehe Flutter (Medizinprodukt)

VrP steht als Abkürzung für:
 Verstärkerpunkte, siehe Netzebene (Kabelfernsehen)#Netzhierarchie

Abkürzung